Die Abkürzung CNI steht für:
 Centre National d'Etudes d'Informatique, Frankreich
 Centre national des indépendants et paysans, eine liberale französische Partei
 Centro Nacional de Inteligencia, den spanischen Geheimdienst
 Certified Novell Instructor (Novell)
 Chronische Niereninsuffizienz, siehe Chronisches Nierenversagen und Chronische Nierenerkrankung der Katze
 Church of North India
 Coalition for Networked Information
 Common Network Interface (AT&T)
 Communication Navigation Identification
 Communications Network International GmbH, heute Vodafone
 Confederação Nacional da Indústria, einen brasilianischen Dachverband der Industrie
 Congreso Nacional Indígena, Nationaler Kongress der Indigenen in Mexiko 
 Consejo Nacional de Inteligencia, einen ehemaligen peruanischen Nachrichtendienst
 Consolidated National Intervenors
 Container Network Interface
 Control, Networks and Information Management

CNI